Ace — дебютный мини-альбом южнокорейского певца Тхэмина. Был выпущен 18 августа 2014 года лейблом S.M. Entertainment при поддержке KT Music.

Предпосылки и релиз 
11 августа 2014 года S.M. Entertainment выпустили официальное заявление, в котором анонсировали сольный дебют Тхэмина с мини-альбомом Ace, выход которого должен был состояться через неделю. Таким образом, он стал первым артистом S.M., которому позволили дебютировать с сольным альбомом, а также первым среди участников SHINee. Видеоклип на сингл «괴도 (Danger)» был опубликован 15 августа.

Композиция 

Сингл «괴도 (Danger)» был написан Томасом Троелсеном, который ранее работал над тематической песней для Чемпионата мира под футболу. 22 августа Тхэмин посетил радиошоу «Голубая ночь» (), ведущим которого в то время был его одногруппник Джонхён, где ответил на вопросы поклонников касательно своего релиза. Один из слушателей спросил, почему в оригинале песни нет того же звука выстрела, который используется на выступлениях, на что Тхэмин ответил: «Он [эффект] был добавлен прямо перед выступлением на музыкальном шоу. Он не был включён в сам оригинал, потому что это может разрушить целостность песни».

Хореографию ставил известный американский хореограф Иэн Инствуд. Джонхён добавил, что после того, как менеджеры увидели уже готовый вариант танца, они сказали: «Я слышал, что для него было удивительно услышать, что он так хорошо копирует его». Сам Иствуд сказал, что песня «… как Майкла Джексона» и почтил уникальные танцевальные движения Джексона, а также отметил, что Тхэмин хорошо понимает, что означает выступление Майкла.

Релиз и восприятие критиков 

Ace достиг вершины как в еженедельном, так и в ежемесячном альбомном чарте Gaon; альбом также достиг второй строчки в Billboard World Albums Chart. «괴도 (Danger)» достиг топ-5 еженедельного цифрового синглового чарта. На ежегодных музыкальных церемониях альбом также удостаивался наград. На Seoul Music Awards Тхэмин победил в номинации «Приз зрительских симпатий». На Golden Disk Awards успех пластинки также отметился такими наградами, как «Диск Бонсан» (вторая высшая награда после Дэсана) и «Приз зрительских симпатий» (Тхэмину).

Издательство IZE охарактеризовало сингл так: «Это молодой, таинственный образ с лёгкими движениями, но серьёзный бизнес обрёл жизнь вместе с выступлением Тхэмина».

Трек-лист 
Все данные взяты с официальной страницы Тхэмина на сайте S.M. Entertainment.

Чарты

Продажи и сертификации

Награды и номинации

Музыкальные премии

История релиза

Примечания 

Мини-альбомы 2014 года
Альбомы Тхэмина
Мини-альбомы на корейском языке
Мини-альбомы SM Entertainment
Альбомы Genie Music
Дебютные мини-альбомы 2014 года
Мини-альбомы в стиле k-pop